Krka kan syfta på:

Krka, Kroatien – ett vattendrag i Kroatien
Krka, Slovenien – ett vattendrag i Slovenien
Krka (kloster) – ett kloster i Kroatien
Krka (ort) – en ort i Slovenien
Nationalparken Krka – en nationalpark i Kroatien